Рів — вирита яма
 Рів — оборонна споруда, довге заглиблення в землі, яке має оборонне призначення.
 Передовий рів — фортифікаційна споруда.
 Протитанковий рів — рів, штучна перешкода, що має особливе значення в організації системи протитанкової оборони.

Топонім 

Річки
 Рів — річка в Україні, притока Південного Бугу (Хмельницька область, Вінницька область).
 Рів — річка в Україні, притока Стиру (Рівненська область).
 Старий Рів — річка в Україні, у межах Радехівського району Львівської області.
Села
 Рів — село, Вінницька область, Жмеринський район.

Особи 
 Рів () — англомовне прізвище

Інше 

 Совицький рів — ландшафтний заказник місцевого значення в Україні.
 Ле-Рів, Ле-Рив, Ле-Рів (фр. Les Rives) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Піщаний рів — ранньонеолітична стоянка (10–6 тис. до Р. Х.) на околиці села Рогівки, Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
 Массіньє-де-Рів, Массіньє́-де-Рив, Массіньє-де-Рів (фр. Massignieu-de-Rives) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен.
 Сен-Венсан-Рів-д'О, Сен-Венса́н-Рив-д'О, Сен-Венсан-Рів-д'О (фр. Saint-Vincent-Rive-d'Olt) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот.
 Маньє-От-Рів, Маньє́-От-Рив, Маньє-От-Рів (фр. Magneux-Haute-Rive) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Луара.